Captain Ultra (Marvel), een superheld uit de strips van Marvel Comics
 Captain Ultra (televisieserie), een  Japanse televisieserie uit de jaren 60
 Captain Ultra (album), een album van de Japanse componist Isao Tomita met muziek uit de televisieserie